Estoppey est un nom de famille porté notamment par :

 Charles Estoppey (1820-1888), homme politique suisse ;
 David Estoppey (1862-1952), peintre dessinateur et lithographe suisse ;
 Laurent Estoppey (1970-), musicien, enseignant, directeur de conservatoire et compositeur suisse ;
 Olivier Estoppey (1951-), sculpteur, dessinateur et graveur suisse.